Undina steht für:
 Undina (Tschaikowski), Opernfragment in drei Akten von Pjotr Iljitsch Tschaikowski
 (92) Undina, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Undine